Франческо Бассано-младший (26 января 1549 — 3 июля 1592), также известный как Франческо Джамбатиста-да-Понте и Франческо-да-Понте-младший, — итальянский художник эпохи Возрождения.

Родился в Бассано-дель-Граппа около Венеции, был старшим сыном Якопо Бассано и внуком Франческо-да-Понте-старшего. Учился живописи у своего отца и работал в мастерской семьи Бассано вместе со своими тремя братьями, Джамбатиста и Джироламо. Затем он переехал в Венецию, где основал «ветвь» семейного художественного дела и где был нанят, чтобы написать серию исторических картин во Дворце Дожей. Но ввиду того, что он был склонен к ипохондрии и другим заболеваниям, он покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна вскоре после смерти своего отца в 1592 году.

Примечания

Библиография 
 

Художники Италии XVI века
Художники Венецианской школы